Yutang bezeichnet:

 Yutang (Longmatan) (鱼塘镇), Großgemeinde im Stadtbezirk Longmatan in der chinesischen Provinz Sichuan
 Yutang (Mojiang) (鱼塘镇), Großgemeinde im Autonomen Kreis Mojiang in der chinesischen Provinz Yunnan
 Yutang (Xiangxiang) (虞塘镇), Großgemeinde der Stadt Xiangxiang in der chinesischen Provinz Hunan
 Yutang (Wanshan) (鱼塘侗族苗族乡), Nationalitätengemeinde der Dong und Miao im Stadtbezirk Wanshan in der chinesischen Provinz Guizhou
 Yutang-Schule, eine der Schulen des Daoismus

Yutang ist der Name von:

 Lin Yutang (1895–1976), chinesischer Schriftsteller